Synbranchidae är en familj av fiskar. Synbranchidae ingår i ordningen Synbranchiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synbranchidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Synbranchidae